Галицино — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Галицино — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области, упразднёно в 2011 году.
 Галицино — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Галицино — село в составе города Сочи Краснодарского края.
 Галицино — село в Кочубеевском районе Ставропольского края.
 Галицино — деревня в Барышском районе Ульяновской области.
 Галицино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

См. также 
 Галицыно